D3M est un groupe familial français de service aux entreprises spécialisé dans les métiers de la manutention :
 activités de distribution,
 activités de conseil par l’expertise multimarques depuis 
 activité  de maintenance de parcs de matériels et véhicules industriels

D3M est présent au côté de ses Clients sur sites sur toute la région Rhône-Alpes.
Son fondateur et président Pascal Luc-Pupat a notamment été représentant régional du .

Métiers

En 2012, D3M compte 2 filiales :

D3M chariots élévateurs France qui sélectionne et importe des matériels et
D3M chariots élévateurs Rhône-Alpes qui contribue à perpétuer les valeurs de l'inventeur du chariot Eugène Clark (chariot élévateur) dans une association de fiabilité des matériels et des Hommes.

Sur le plan opérationnel, D3M a toujours travaillé en réseau de proximité pour garantir la continuité de service à ses Clients du CAC 40 ou du SBF 120.

Autres références 

 Agip
 Alstom Transport
 Bongrain
 Gerflor
 Grosfillex
 Groupe ABB
 Justin Bridou
 Mersen
 MGI Coutier
 Mobalpa
 Samse
 Veolia Environnement

D3M dans le monde

Sites et implantations
Le groupe D3M est connu par ses activités sur  tout le territoire français, au travers de ses effectifs itinérants et d’un réseau de partenaires, et aussi :
 En Europe dans le domaine des matériels d’occasion.

Voir aussi
Liens externes
Site officiel de CLARK
Site officiel de SAMAG
Site officiel de FIORA
Site officiel de RANIERO
chariot élévateur

Le groupe D3M et son dirigeant Pascal Luc-Pupat et aussi ses fournisseurs sont régulièrement cités dans les médias :
 Supply Chain Magazine
 Syndicat [CGPME]
 Batipole
 Lyon people
 [CGPME]
 France BTP
 Only Lyon

Marque de transport
Matériel de manutention
Entreprise de services ayant son siège en France
Entreprise fondée en 1993